Future (canção de Madonna e Quavo)
 Future (canção de Paramore)
 Future (rapper)
Ou ainda:
 The Future (álbum de Graham Russell)
 The Future (álbum de Leonard Cohen)

Desambiguação